Francesc Llopis Surrallés "Franchu" (l'Hospitalet de Llobregat, 1981), dibuixant i humorista català.
 Francisco Feuillassier Abalo "Franchu" (Mar del Plata, 1998), futbolista hispanoargentí.